Вокс () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Вокс, Алиса Михайловна (род. 1987) — российская певица.
 Вокс, Калверт (1824—1895) — английский архитектор и ландшафтный дизайнер.
 Другое 
 Вокс (журнал) ()
 Вокс (партия) — политическая партия Испании
 ВОКС — Всесоюзное общество культурной связи с заграницей
 См. также 
 Во